Nordkirche steht für:
 Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, eine Landeskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (ab 2012)

Christlich orientalische Kirchengebäude im Nahen Osten:
 Nordkirche Qasr Ibrim 
 Nordkirche Sabagura 
 Nordkirche Brad (Syrien) 

in China:
 Erlöserkirche (Peking)

Siehe auch:
 Nordkirchen
 Noorderkerk